Romont, commune française des Vosges
 Romont, commune suisse du canton de Berne
 Romont, commune suisse du canton de Fribourg

Homonymie de toponyme